Розмарі Касалс і Біллі Джин Кінг були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Маргарет Корт і Вірджинія Вейд з рахунком 7–5, 2–6, 7–6.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Жінки, парний розряд
1975 у жіночому тенісі
1975 в американському спорті